подобные
Программное обеспечение для составления концептуальных карт и диаграмм связей используется для создания диаграмм взаимосвязей между концепциями, идеями или другими частями информации. Существует предположение, что метод диаграмм связей может улучшить обучение и эффективность обучения до 15% по сравнению с обычным ведением заметок.  Многие программные пакеты и веб-сайты позволяют создавать или иным образом поддерживать диаграммы связей.

Часто подобные программы используются для проектирования программного обеспечения (ПО), разработки его архитектуры, например, определить компоненты и модули приложения, организовать зависимости между ними, распределить функции и так далее. Это обосновано тем, что ПО с хорошо разработанной архитектурой будет иметь меньше ошибок (багов), будет проще в обслуживании, зачастую его код будет прост для понимания и навигации, а также, поддобный программный код легко можно будет расширить новыми функциями.

Формат файла 
Использование стандартного формата файлов позволяет обмениваться файлами между различными программами. Многие программы, перечисленные ниже, поддерживают формат файла OPML и XML, используемый программой FreeMind .

Бесплатные и с открытым исходным кодом 
Следующие инструменты соответствуют определению свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) (FSF). Таким образом, они, также, являются программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Бесплатное ПО 
Ниже приведен список известных приложений для составления концептуальных карт и карт разума, которые являются бесплатными и доступны бесплатно. Некоторые из них с открытым исходным кодом, а другие являются проприетарным программным обеспечением .

Проприетарное программное обеспечение 
В таблице ниже перечислены части проприетарного коммерческого программного обеспечения, которое позволяет создавать ментальные и концептуальные карты.

Смотрите также 

 Мозговой штурм
 Список инструментов унифицированного языка моделирования
 Структурный редактор

Примечания

Литература 

Списки программного обеспечения